Глушнево () — деревня в Кричевском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Лобковичского сельсовета.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, вблизи государственной границы с Российской Федерацией, на правом берегу реки Сож, на расстоянии примерно 1 километра (по прямой) к северу от Кричева, административного центра района. Абсолютная высота — 158 метров над уровнем моря. К западу от населённого пункта проходит республиканская автодорога .

История 
В конце XVIII века деревня входила в состав Мстиславского воеводства Великого княжества Литовского.

Согласно «Списку населенных мест Могилёвской губернии» 1910 года издания населённый пункт входил в состав Кричевской волости Чериковского уезда Могилёвской губернии. В деревне имелось 33 двора и проживало 249 человек (135 мужчин и 114 женщин).

Население 
По данным переписи 2009 года, в деревне проживало 70 человек.

Примечания 

Населённые пункты Кричевского района